Stuart Crockwell (1966 –) bermudai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása: hivatásos rendőr.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1985-ben tette le, pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Bermudai FA Kupa
2008-ban a bermudai labdarúgó-szövetség JB szakmai munkájának elismeréseként megbízta, a Dandy Town–Devonshire Cougars döntő találkozó szolgálatára.

Nemzetközi játékvezetés 
A bermudai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Sportvezetőként  
A bermudai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának elnöke, nemzetközi játékvezető ellenőr.

Források 

Bermudai labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek